Radowicze (ukr. Радовичі, Radowyczi) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim.

Galeria

Bibliografia
 
 

Wsie w obwodzie wołyńskim